Francisco Martínez Marina (1754-1833), juriste et historien espagnol
 Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), poète, dramaturge et homme politique espagnol
 Francisco de Paula Martínez (1835-1908), zoologiste et entomologiste espagnol 
 Francisco Martínez Cordero (1910-1993), joueur mexicain de basket-ball
 Francisco José Martínez (1983), cycliste espagnol
 Francisco Javier Martínez Fernández (1947), Archevêque de Grenade